Мелодичный дэт-метал () — является дальнейшим развитием жанра трэш-метал, идущим параллельно с развитием дэт-метала. Происходит от смешения нескольких стилей: трэш-метал и пауэр-метал (гитарные риффы, соло) и дэт-метал (вокал, бласт-биты). Жанр отличается от традиционного дэт-метала большим разнообразием гитарных риффов, близких к трэш-металу и пауэр-металу, частотой и мелодичностью соло-партий, вставками акустической гитары и чистого вокала.

История

Происхождение 
Большую долю создания и популярности мелодичного дэт-метала можно отнести к группам At the Gates, In Flames и Dark Tranquillity, чьи музыкальные релизы начала 1990-х годов (а именно Slaughter of the Soul, The Jester Race и The Gallery соответственно) определили жанр и заложили основу гётеборгской метал-сцены. Писатель Гэри Шарп-Янг считал гётеборгскую сцену коммерческим спасением дэт-метала: «Гётеборг стал новой Тампой, и жанр получил новую жизнь». Титульные мелодические элементы прослеживаются в традиционных скандинавских музыкальных мотивах. Еще одним пионером была английская группа Carcass, которая исполняла грайндкор на своих первых двух релизах, но уклонилась в дэт-метал и его более мелодичный стиль на Necroticism — Descanting the Insalubrious (1991) и Heartwork (1993). Альбом группы Death 1995 года Symbolic также повлиял на развитие жанра. Ceremonial Oath и Eucharist также играли мелодичный дэт-метал в самом начале 1990-х годов; однако они никогда не привлекали особого внимания за пределами собственной сцены.

Конец 1990-х и популярность 
С конца 1990-х годов мелодичные дэт-метал-группы добавили больше мелодичных припевов и риффов и использовали клавишные более заметно, чем другие дэт-метал-группы; их тексты, в отличие от дэт-метала, по большей части не были сосредоточены на смерти, насилии, ужасе или крови. Тем не менее, группы, известные в этом жанре, такие как The Black Dahlia Murder, были описаны как поддерживающие интенсивность обычного дэт-метала, в то же время включающие элементы других экстремальных металлических групп, таких как Cradle of Filth и Dimmu Borgir.

Тематика песен мелодик-дэт-метала разнообразна. Чаще всего поётся о мистике (как в блэк-метале), жестокости (как в традиционном дэт-метале), и обречённости (как в дум-метале). Нередко к этому жанру присоединяют другие жанры (пейган или викинг-метал) и исполняются песни на тематику германо-скандинавской мифологии, например, шведская группа Amon Amarth (хотя она не считает себя причастной к викинг-металу).

Источники 

Дэт-метал